DLR puede referirse a:
 Daytime Running Lights, Luz de circulación diurna.
 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., agencia espacial alemana;
 Docklands Light Railway, tren ligero de Londres.
  David Lee Roth, vocalista del grupo de hard rock y metal Van Halen